Виктор Павлович Смирнов:
 Смирнов, Виктор Павлович (1875—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Смирнов, Виктор Павлович (1927—1999) — Герой Социалистического Труда.